UEFA Cup finalen 2009 var en fodboldkamp der blev spillet den 20. maj 2009. Kampen blev spillet foran 37.357 tilskuere på Şükrü Saracoğlu Stadion i Istanbul, og skulle finde vinderen af UEFA Cup 2008-09. De deltagende hold var ukrainske Shakhtar Donetsk og tyske Werder Bremen. Shakhtar vandt 2-1.

Den var kulminationen på den 38. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den sidste finale inden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League. For begge hold gjaldt det at det var første gang at de var nået frem til finalen i turneringen. 

Kampen blev ledet af den spanske dommer Luis Medina Cantalejo.

Kampen 
Luiz Adriano bragte efter 25 minutter Shakhtar Donetsk foran 1-0. Den stilling holdt kun ti minutter, inden Naldo havde udlignet. Der blev ikke scoret flere mål i den ordinære spilletid, og holdene måtte derfor ud i forlænget spilletid for at få afgjort kampen. Efter syv minutter dukkede Jádson op og scorede til 2-1 for ukrainerne, hvilket også blev kampen resultat. Darijo Srna blev kåret til kampens bedste spiller.

Detaljer

Se også 
 UEFA Champions League finalen 2009

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League 2008/09 på UEFAs hjemmeside 
 Overblik: Finalen på UEFAs hjemmeside 

2009
FC Shakhtar Donetsk
Werder Bremen
Fodbold i 2009
Sport i Istanbul